Les compétitions masculines et féminines de hockey sur gazon aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes de 2023 se sont déroulées conjointement de juillet à août 2003 à San Salvador, Salvador.

Les deux meilleures équipes de chaque tournoi se sont qualifiées pour les Jeux panaméricains de 2023 à Santiago, au Chili.

Équipes qualifiées

Qualification masculine

Qualification féminine

Tournoi masculin

Phase de groupes

Poule A 

Source:

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B 

Source:

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Phase de classement

Tour pour les médailles

Tournoi féminin

Phase de groupes

Poule A 

Source:

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B 

Source:

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Phase de classement

Tour pour les médailles

Références 

Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes
Compétition de hockey sur gazon
Hockey sur gazon en 2023